Суперкубок Аргентины () — официальный футбольный турнир в Аргентине, в котором принимают участие чемпион Аргентины и обладатель Кубка страны предыдущего сезона.

История 
В сезоне 2011/12 годов Ассоциация футбола Аргентины возобновила проведение национального кубка. Это сделало возможным розыгрыш Суперкубка, который оспаривали бы победитель Примеры и обладатель Кубка Аргентины.

В 2015 году «Бока Хуниорс» сделала «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Аргентины. Её соперником за Суперкубок стал вице-чемпион страны «Сан-Лоренсо».

Матчи за Суперкубок проходят за пределами Буэнос-Айреса, на нейтральных полях провинциальных стадионов. Первый розыгрыш 2012 года состоялся в ноябре, в дальнейшем дата проведения турнира была сдвинута на начало следующего календарного года. Суперкубок 2019, который должен был состояться в 2020 году по итогам сезона 2019 года, прошёл лишь 5 марта 2021 года из-за значительного смещения календаря, вызванного пандемией COVID-19.

Результаты

Участники

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

 
Аргентина